De Vliegende Eieren zijn fictieve vervoermiddelen uit de stripreeks Jommeke, uitgevonden door Professor Jeremias Gobelijn. Jommeke en zijn vrienden gebruiken voor het eerst een Vliegend Ei in album 75, waarna het later nog af en toe gebruikt wordt in latere albums.

De Vliegende Eieren 
De Vliegende Eieren zijn zeer eenvoudig te besturen. Het linker handvat dient namelijk om te starten, te versnellen, te vertragen en te stoppen; het rechter om te stijgen en te dalen. Deze gemotoriseerde toestellen hebben enkel een zadel om op te gaan zitten, en een stuur. Ze hebben een eivorm, vandaar de naam: de Vliegende Eieren. 

Sinds het album Prinses Pott bevinden de Vliegende Eieren zich aan boord van de Vliegende Bol voor het geval dat er iets misloopt.

Voorkomen in albums 
Meermaals komen de vliegende eieren voor in de stripreeks:
(Geen volledige lijst)
In album nr. 75: Prinses Pott 
In album nr. 161: Drie toverstokjes
In album nr. 225: De erfenis van Sorgeloos
In album nr. 259: Storm aan zee
In album nr. 266: Pannenkoeken van Pierehaar

Jommeke
Fictief vervoermiddel